EHA peut désigner :
 eau, hygiène et assainissement, un domaine d'intervention dans l'humanitaire et le développement international ;
 Entente de Haute Alsace, un club d'athlétisme haut-rhinois ;
 l’École d'Horlogerie d'Anet, institut de formation en fonctionnement de 1876 à 1988.